Vélocité est un nom commun ou un nom propre composé lexical unifié qui peut désigner :

Au sens propre 
Vélocité est un synonyme du mot vitesse.
 Vélocité, en physique, pour désigner le vecteur vitesse — combine la notion de vitesse et celle de direction d’un mouvement, par opposition à la vitesse, qui ne comprend pas la direction. Une voiture qui va à 60 km/h a établi sa vitesse. Si elle va à 60 km/h vers le Nord, elle a une vélocité. 
En développement de produits complexe, la méthode Scrum définit la Vélocité comme un moyen de déterminer l'effort qu'est capable de produire une team pour réaliser une tâche programmée dans un sprint.
 Vélocité, en musique, a deux sens : 
 l'habileté d'un instrumentiste ;
 un paramètre informatique d'un clavier qui reflète la vitesse d'enfoncement  d'une touche et indiquant la force du son, la nuance de la note jouée.

Au sens figuré 
Vélocité ou VéloCité est employé comme jeu de mots et composé lexical unifié des mots « vélo » et « cité », pour désigner divers concepts, services, organismes et média, liés à l'usage de la bicyclette en ville.

Vélopartage 
 VéloCité (Angers), un service de vélopartage mis en place par la ville d'Angers
 VéloCité (Besançon), un service de vélopartage de la ville de Besançon
 VéloCité (Mulhouse), un service de vélopartage de la ville de Mulhouse

Associations 
 Vélocité!, une association loi de 1901 dont l’objet est la promotion de l’utilisation du vélo en milieu urbain
 Vélocité Grand Montpellier, une association loi de 1901 dont l’objet est la promotion de l’utilisation du vélo en milieu urbain à Montpellier et dans ses environs

Revues 
 Vélocité - la revue du cycliste au quotidien, un trimestriel édité par la Fédération française des usagers de la bicyclette,
 VéloCité, un journal traitant de cyclisme utilitaire et de vélorution dans la ville de Montréal et à travers la planète.

Références